Сбо́рная Молда́вии по футбо́лу () — национальная футбольная команда, представляющая Молдавию в международных играх. Управляющая организация — Молдавская федерация футбола.

Фактически образовалась после распада СССР и сыграла первую игру против сборной Грузии 2 июля 1991 года. Ни разу не участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

Лучших результатов сборная Молдавии добилась в отборочных играх чемпионата мира 2014 года, набрав в группе 11 очков за счёт 3 побед, в том числе 5:2 над сборной Черногории, и 2 ничьих.

В апреле 2008 года сборная Молдавии поднялась на рекордное для себя 37-е место в рейтинге ФИФА лучших сборных мира. Больше всех матчей за сборную провёл Александру Епуряну (100 матчей). Больше всех голов за сборную забил Сергей Клещенко (11 голов).

По состоянию на 25 августа 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 177-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 49-е.

История 
6 июля 2001 года молдоване уступили сборной Швеции со счётом 0:6 в отборе на ЧМ 2002. 24 сентября 2014 года главную сборную страны возглавил Александр Куртеян, контракт с которым рассчитан до конца квалификационного турнира Евро-2016. 28 октября 2016 года федерация обновила свой логотип. Антирекорд по самому крупному поражению повторился 7 октября 2020 года, тогда Молдавия уступила в товарищеском матче Италии (0:6). Однако уже 28 марта 2021 года молдоване уступили сборной Дании со счётом 0:8 в матче квалификации ЧМ-2022.

История выступлений на международных турнирах

Чемпионат мира 
 С 1930 по 1990 — не участвовала, молдавские игроки выступали за сборную СССР
 1994 — не принимала участия
 С 1998 по 2022 — не прошла квалификацию

Чемпионат Европы 
 С 1960 по 1988 — не участвовала, молдавские игроки выступали за сборную СССР
 1992 — не участвовала, молдавские игроки выступали за сборную СНГ
 С 1996 по 2020 — не прошла квалификацию

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Сергеем Клещенко для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2022/2023 против сборной Лихтенштейна (3 июня 2022), сборной Андорры (6 июня 2022), сборной Латвии (10 июня 2022) и сборной Андорры (14 июня 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 29 марта 2022 года:

Тренеры сборной Молдавии

Известные игроки 
 Полный список игроков сборной Молдавии, о которых есть статьи в Википедии, см. тут.

Факты 

 Английский писатель  в сентябре 1997 года приехал в Кишинёв и сыграл в теннис с 11 футболистами сборной Молдавии, проводившими матч против Англии. Об этом он написал в книге «Играя с молдаванами в теннис» (), по которой в 2010 году был снят фильм.
 18 ноября 2013 года в составе сборной впервые выступил натурализованный футболист из Бразилии, игрок ФК «Шериф» — Энрике Луваннор.

Форма

Домашняя

Гостевая

Третья

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Молдавской федерации футбола
 Сборная Молдавии на сайте ФИФА

Молдавия